Troilus – postać mitologiczna
 (1208) Troilus – planetoida
 Troilus – rodzaj owadów z rodziny tarczówkowatych

Zobacz też 
 Troilus i Kresyda